Розе — немецкая фамилия и топоним.

Фамилия 
 Розе, Валентин
 Розе, Валентин Младший (1762—1807) — сын Розе-старшего, немецкий химик и фармацевт.
 Розе, Валентин (Старший) (1736—1771) — немецкий химик и фармацевт.
 Розе, Валентин (антиковед)  (1829—1916) — немецкий антиковед
 Розе, Вилим Романович — георгиевский кавалер, капитан 1-го ранга.
 Розе, Вольдемар Рудольфович (1897—1939) — советский военачальник и разведчик, комбриг.
 Розе, Генрих (1795—1864) — немецкий химик.
 Розе, Герхард (1896—1992) — нацистский врач, специалист в области тропической медицины, военный преступник.
 Розе, Григорий Абрамович (Розе-Розенблит, 1900—1942) — советский график, плакатист, карикатурист.
 Розе, Густав (1798—1873) — немецкий минералог и геолог.
 Розе, Клод Антуан (1798—1858) — французский геолог.
 Розе, Константин Максимович — георгиевский кавалер, генерал-майор.
 Розе, Мартиньш (1964—2012) — латвийский политик.
 Розе, Николай Владимирович (1890—1942) — советский учёный в области механики, гидрологии и геомагнитологии. 
 Розе, Сильвия (род. 1962) — немецкая гребчиха, рулевая.
 Розе, Эдмунд (1836—1914) — немецкий хирург.
 Розе, Яков Янович (1924—?) — механик колхоза «Сарканайс Октобрис», Герой Социалистического Труда.

Топонимы 
 Розе () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.
 Розе () — коммуна во Франции, департамент Ивелин.
 Розе () — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена.
 Розе () — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.
 Розе () — коммуна во Франции, департамент Юра.

См. также 
 Розе (атолл) — необитаемый атолл в Океании.